Рысь может означать:
 Рысь — млекопитающее рода Рыси семейства кошачьих
 а также, рода Каракал: Степная рысь (или Каракал).
 Рысь — аллюр (походка), при котором животное поочерёдно переставляет пары ног, расположенные по диагонали.

Астрономия 
 Рысь — созвездие северного полушария неба.

Топоним 
 Рысь (приток Медведицы) — река в Волгоградской области.
 Рысь (приток Кайдодеги) — река в Республике Карелия.
 Рысь-Кедва — река в Республике Коми.

Фамилия 
 Рысь, Гжегож () (род. 1964) — вспомогательный епископ Кракова (Польша).
 Рысь, Сергей Николаевич (род. 1958) — украинский политик, народный депутат Украины.

Организации 
 «Рысь» — отряд милиции специального назначения (СОБР), элитное подразделение МВД России.
 «Рысь» — хоккейный клуб из г. Подольска.
 «Красноярские Рыси» — команда по хоккею с шайбой из г. Красноярска.

Техника 
 «Рысь» — марка российских снегоходов.
 «Нива Рысь» — российская мелкосерийная модель автомобиля ВАЗ-2121 Нива на базе LADA 4х4.
 «Рысь» — модификация бронемашины Iveco LMV для российской армии.
 «Рысь» — советский артиллерийский радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы 1РЛ239 АРК-1.
 «Рысь» — российская боевая разведывательная машина БРМ-3К.
 «Рысь» — 11-пушечный винтовой корвет русского флота 1856 года постройки.
 «Рысь» — советский реактивный пехотный огнемёт.
 «Рысь» (РМО-93) — модификации гражданского варианта помпового ружья РМБ-93.

Нумизматика 
 Рысь — шесть памятных монет, выпущенных Банком России в 1995 году, серии «Сохраним наш мир».

Произведения 
 «Рысь выходит на тропу», «Рысь возвращается», «Рысь идёт по следу» — детские художественные фильмы тетралогии режиссёра Агаси Бабаяна (СССР: 1982, 1986; Россия: 1994).
 «Мать-рысь» — вариант названия русской народной сказки «Арысь-поле».
 «Рассветная Рысь» () — кодовое название версии 10.04 LTS операционной системы Ubuntu.

См. также 
 Pbil m/39 Lynx — шведский тяжёлый бронеавтомобиль 1930-х годов.
 Лухс (танк) ( — рысь) — немецкий лёгкий разведывательный танк периода Второй Мировой войны.
 Autoblinda Lancia Lince — итальянский разведывательный бронеавтомобиль периода Второй Мировой войны.
 Breda Ba.88 Lince — итальянский штурмовик периода Второй Мировой войны.
 SpPz 2 Luchs ( — рысь) — немецкая боевая разведывательная машина 1970-х годов.
 Рысак
 Рысья